Der VW Tiguan ist ein Kompakt-SUV des deutschen Automobilherstellers Volkswagen. Gebaut wird das Fahrzeug seit 2007. Die aktuelle zweite Generation kam im Januar 2016 in den Handel. Seit September 2017 ergänzt die Langversion Allspace die Modellpalette. Ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt ist der im September 2020 vorgestellte und als SUV-Coupé vermarktete VW Tiguan X.

Das aus den Begriffen Tiger und Leguan zusammengesetzte Kunstwort „Tiguan“ entstand aus einer Umfrage in der Zeitschrift Auto Bild, deren Leser über den Namen des Fahrzeugs abstimmen konnten.

Geschichte 
Der VW Tiguan I wurde im Rahmen der IAA im September 2007 vorgestellt. Er war zu diesem Zeitpunkt neben dem VW Touareg das einzige SUV des Unternehmens. Das SUV überzeugte seit Baubeginn mit hohen Zulassungszahlen. 2011 wurde die erste Generation überarbeitet.

Im Jahr 2015 wurde der VW Tiguan II der Öffentlichkeit präsentiert. Das Design unterscheidet sich insbesondere durch einen kantigeren Schnitt vom Vorgängermodell. Anfang Juli 2020 wurde eine überarbeitete Version der zweiten Generation vorgestellt. Das neue Design – z. B. an der mittig platzierten Modellbezeichnung am Heck zu erkennen – ähnelt in den Bedien- und Designelementen im Inneren dem Design von Autos wie dem VW Golf 8 oder dem VW ID.3.

Auf Basis des Tiguan Allspace präsentierte SAIC Volkswagen im September 2020 den VW Tiguan X mit einem flacher auslaufenden Dach. Ein ähnliches Fahrzeug bietet FAW-Volkswagen seit Juli 2020 mit dem VW Tayron X an.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 875.482 VW Tiguan neu zugelassen worden. Da das Kraftfahrt-Bundesamt den Tiguan als Geländewagen einstuft, gilt der Tiguan seit dem ersten vollen Verkaufsjahr 2008 in Deutschland durchgehend als meistverkauftes Fahrzeug in diesem Segment. 2017 war der Tiguan hinter VW Golf und VW Passat das am dritthäufigsten neu zugelassene Fahrzeug in der Bundesrepublik. 2018 zog das Fahrzeug mit 74.749 Einheiten am Passat vorbei und hielt diese Position auch im Jahr 2019. 2020 überholte der Passat wieder den Tiguan. 2021 lag der Tiguan erneut auf Platz 3, allerdings hinter VW Golf und VW T-Roc. 2022 belegte der VW Golf Platz 1, dann folgte deutlich dahinter der VW Tiguan mit 59.136 Einheiten, dann knapp dahinter der VW T-Roc.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

 Tiguan auf volkswagen.de

Tiguan